Кнох () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнох, Август Вильгельм (1742—1818) — немецкий энтомолог.
 Кнох, Виктор (род. 1989) — венгерский шорт-трекист, олимпийский чемпион в мужской эстафете зимних Олимпийских игр 2018 года.